Biomedicum kan syfta på:
Biomedicum, Helsingfors – Helsingfors universitets forskningscentrum
Biomedicum, Karolinska Institutet
Biomedicinskt centrum (Uppsala) – utbildnings- och forskningsanläggning